Ackerman Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Ackerman Lake (Alaska)
 Ackerman Lake (Alger County, Michigan)
 Ackerman Lake (Livingston County, Michigan)
 Ackerman Lake (Wisconsin)